Eteria – istituzione sociale della Grecia antica e bizantina, in forma di fraternità di sodali:
Eteria nella Grecia antica
Eteria macedone, consorteria di nobili guerrieri ai tempi di Alessandro Magno e in età ellenistica
Eteria (impero bizantino)
Eteria degli Amici (Filikí Etería) – società segreta ottocentesca per il perseguimento dell'indipendenza della Grecia dalla dominazione ottomana
Eteria o Egeria – scrittrice romana del IV-V secolo d.C., autrice della Peregrinatio in cui racconta il suo viaggio nei luoghi santi della cristianità

Pagine correlate 
Etera, figura sociale femminile di cortigiana nella Grecia antica
Fratria
Egeria